Нау́м Семёнович Черняко́в (1915, Черниговская губерния, Российская империя — 21 января 1998, Москва) — советский конструктор авиационной и космической техники, кавалер ордена Ленина.

Биография 
В 1939 году окончил Московский авиационный институт.

По распределению работал инженером-конструктором в ОКБ-301 Главного управления авиационной промышленности.

Внёс вклад в конструирование истребителя И-301/ЛаГГ-1/ЛаГГ-3. В 1941 г. вместе с С.А. Лавочкиным перешёл в КБ завода № 21.

С 1946 года — заместитель главного (с 1957 г. — генерального) конструктора Лавочкина; с 1957 г. — главный конструктор.

В начале 1950-х был одним из главных конструкторов первой в Советском Союзе управляемой ракеты класса «земля—воздух» для системы противовоздушной обороны Москвы (С-25).
В 1950-60-х Черняков руководил созданием сверхзвуковых крылатых ракет, в том числе первой в мире ракеты класса «земля—земля» стратегического назначения (системы «Буря»), способной донести «ударный груз» до территории США.

В 1960—1961 гг. Черняков был заместителем генерального конструктора, академика В.Н. Челомея.

В 1961—1995 гг. — заместитель генерального конструктора на секретном военном заводе «Кулон», в конструкторском бюро П.О. Сухого.

В 1962 году Чернякову была присвоена ученая степень доктора технических наук, а в 1966 — звание профессора.

Похоронен на .

Проекты 
 Троллейбус МТБ-82;
 Истребитель-перехватчик «Ла-250 „Анаконда“»;
 Составной беспилотный летательный аппарат «Буря»;
 Сверхзвуковой ударно-разведывательный самолет Т-4 («100»);
 Т-4МС («200»);
 БПЛА Ту-300 «Коршун»;
 Сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности «Т-60».

Награды 
 орден Ленина
 орден Красной Звезды (02.07.1945)
 орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 Анатолий Эдельман. Создатель «Бури».
 Фильм «Наум Черняков. Конструктор космических „Бурь“»
 
 Тайны забытых побед-«Трагедия русского чуда»
 Проект сверхзвукового бомбардировщика средней дальности Т-60С

Выпускники Московского авиационного института
Авиаконструкторы СССР
Основоположники советской космонавтики
Изобретатели СССР
Изобретатели России